|-
| 118501 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118502 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118503 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118504 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118505 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118506 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118507 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118508 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118509 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118510 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118511 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118512 - ||  || 28 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118513 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118514 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118515 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118516 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118517 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118518 - ||  || 26 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118519 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118520 - ||  || 4 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118521 - ||  || 5 martie 2000 || Višnjan || K. Korlević
|-
| 118522 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118523 - ||  || 3 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118524 - ||  || 8 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118525 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118526 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118527 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118528 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118529 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118530 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118531 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118532 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118533 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118534 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118535 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118536 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118537 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118538 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118539 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118540 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118541 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118542 - ||  || 9 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118543 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118544 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118545 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118546 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118547 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118548 - ||  || 12 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118549 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118550 - ||  || 9 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118551 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118552 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118553 - ||  || 5 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118554 - ||  || 2 martie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 118555 - ||  || 27 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118556 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118557 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118558 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118559 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118560 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118561 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118562 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118563 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118564 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118565 - ||  || 30 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118566 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 118567 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118568 - || 2000 GD || 1 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 118569 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118570 - ||  || 4 aprilie 2000 || Prescott || 
|-
| 118571 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118572 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118573 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118574 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118575 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118576 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118577 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118578 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118579 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118580 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118581 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118582 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118583 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118584 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118585 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118586 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118587 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118588 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118589 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118590 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118591 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118592 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118593 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118594 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118595 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118596 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118597 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118598 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118599 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 118600 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-